La saison 2013 des Blancpain Endurance Series (BES) est la troisième saison de ce championnat et se déroule du  au  sur un total de cinq manches.

Repères de débuts de saison

Engagés

Calendrier de la saison 2013

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats de la saison 2013

Classement saison 2013

Championnat pilote

Pro Cup

Pro-Am Cup

Gentlemen Trophy

Notes et références

Annexes

Article connexe 
 FIA GT Series 2013

Lien externe 
 

Sport automobile en 2013
Endurance 2013